Kliker može da se odnosi na sledeće pojmove:

 Kliker, igračka koja se koristi u igri klikera.
 Kao opis nečije inteligencije, kada se kaže da neko „ima kliker“, odnosno da je pametan. Izvedena reč je klikeraš.
 Kliker! (festival), zagrebački festival.
 Klikeri (kviz), naziv nekadašnjeg srpskog TV kviza.